Saint Aurélien peut faire référence à :

 Aurélien de Limoges (), un évêque de Limoges, successeur de saint Martial, l'évangélisateur du Limousin ;
 Aurélien d'Arles (†551), archevêque d'Arles, fonda deux monastères grâce aux dons de Childebert le fils de Clovis ;
 Aurélien de Lyon  (†895), moine bénédictin, abbé d'Ainay, puis de Saint-Claude et de Nantua, évêque de Lyon, participa au concile de Troyes en 878 ; fêté le 4 juillet.

Références

Voir aussi 
 

Saint catholique et orthodoxe